Râul Capra se poate referi la:

 Râul Capra, Argeș - unul din afluenții râului Argeș
 Râul Capra, Bistrița - râu din bazinul Bistrița 
 Râul Capra, Ciocadia - afluent al râului Ciocadia 
 Râul Capra, Dașor - afluent al râului Dașor
 Râul Capra, Motru - afluent al râului Motrul Sec
 Râul Capra, Olt - râu din bazinul Olt

 Râul Capra Mică - afluent al râului Tărlung

Vezi și 
 Capră (dezambiguizare)
 Râul Căprioara (dezambiguizare)

Toponime românești